Heuqueville kan syfta på:
 Heuqueville, Eure
 Heuqueville, Seine-Maritime